Jendrossek bzw. Jendroßek ist der Familienname folgender Personen:

 Julia Jendroßek (* 1992), deutsche Schauspielerin
 Jürgen Jendrossek (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Kay-Uwe Jendrossek (* 1971), deutscher Fußballspieler